

Pays-Bas  
 's-Graveland, village de la commune de Wijdemeren, Hollande-Septentrionale
 's-Graveland, quartier de Schiedam, Hollande-Méridionale